Disney Resort Line est le nom de deux systèmes de transport au sein de parcs Disney

Disney Resort Line à Tokyo Disney Resort est un monorail cerclant et desservant les principaux éléments du complexe.
Disney Resort Line est un tronçon privé de 4 km (appartenant à Disney) de train de banlieue de l'agglomération de Hong Kong reliant la ligne entre l'aéroport international et le centre-ville au complexe de Hong Kong Disneyland Resort.